Rhyothemis fuliginosa — вид стрекоз из семейства настоящих стрекоз (Libellulidae).

Описание 
Стрекозы средних размеров. Глаза соприкасаются на небольшом промежутке. На втором и третьем сегментах брюшка имеется по одному поперечному ребрышку.

Ареал 
Rhyothemis fuliginosa широко распространен на большей части центрального, южного и восточного Китая (включая Фуцзянь, Хайнань, Хэнань, Хубэй, Хунань, Хупей, Цзянсу, Цзянси, Шандун, Сычуань и Чжэцзян и Шэньси), центральной и южной Японии (включая Хонси, Сикоку, Кюсю и Рюкюс), Кореи и может встречаться во Вьетнаме и Мьянме.

Примечания

Литература 
 Белышев Б. Ф., Харитонов А. Ю. География стрекоз (ODONATA) бореального фаунистического царства. // Новосибирск: Наука. Сиб. отделение. 1981. 351 с

Настоящие стрекозы
Животные, описанные в 1883 году
Насекомые Азии